Název Closer má více významů: 
 Closer (seriál) – americký seriál
 Closer (film) – americký film z roku 2004
 Closer (album, Joy Division)
 Closer (píseň, Tegan and Sara)